Greenville Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greenville Township (Bureau County, Illinois)
 Greenville Township (Floyd County, Indiana)
 Greenville Township (North Dakota)
 Greenville Township (Ohio)
 Greenville Township (Pennsylvania)